LLS steht für:
 Lietuvos liberalų sąjunga, eine politische Partei in Litauen
 Leberlebendspende, eine medizinische Operation

lls steht für:
 Litauische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung